Олег Артемьев:
 Артемьев, Олег Германович (род. 1970) — российский космонавт-испытатель.
 Артемьев, Олег Николаевич (род. 1941) — российский скульптор.